Bensa peut faire référence à

Patronymie
 Alban Bensa (1948-2021), un anthropologue français.
 Enrico Bensa (1848-1931), un jurisconsulte italien et un professeur de droit commercial et maritime
 Paolo Emilio Bensa (1858-1928), un juriste et un homme politique italien.

Toponymie
 Bensa (woreda), un woreda de la région Sidama, en Éthiopie